Lovisa Karlsson kan syfta på:

Lovisa Karlsson (friidrottare) (född 2000)  svensk friidrottare och guldmedaljör i svenska mästerskap
Lovisa Karlsson (seglare) (född 1995) svensk seglare
Lovisa Karlsson (videobloggare) (född 1997) svensk youtubare med över 300 000 prenumeranter